Chinesisch-Vietnamesischer Krieg steht für:
 Han-Nanyue-Krieg, 111 v. Chr.
 Sui-Lý-Krieg, 602 n. Chr.
 Ming-Hồ-Krieg, 1406–1407
 Chinesisch-Vietnamesischer Grenzkrieg, 1979